Cooper Industries — основанная в США глобальная организация-производитель электрооборудования с годовым оборотом 5,4 миллиарда долларов США (по данным на 2011 год). Основанная в 1883 году, компания имеет семь подразделений, а именно Bussmann (устройства электрозащиты и плавкие вставки), Crouse-Hinds и CEAG (взрывозащищённое оборудование), Halo и Metalux (светильники), Kyle и McGraw-Edison (силовое оборудование). С таким широким спектром продукции, Cooper нацелен на несколько долгосрочных направлений: глобальная электрическая инфраструктура, необходимость повышения надёжности и продуктивности электросети, спрос на более энергоэффективную продукцию и необходимость электробезопасности.

История 
Компания Cooper Industries была основана в 1833 году братьями Чарльзом и Элиасом Купер. Компания начинала как литейный цех, находящийся в Маунт Вернон, Огайо, и изначально была названа как C&E Cooper Company. Первой продукцией были плуги, корыта, чайники и печки. В середине 19 века, компания сместила свои приоритеты на изготовление паровых двигателей и надеждах развития страны через железнодорожную сеть. В этот период компания разрабатывает тяговый двигатель Купера, инновация, которой ставят в заслугу основную движущую силу сдвига США из аграрного в промышленное государство.

Так как в конце 19 века наблюдался отказ от паровой системы в качестве движущей силы двигателя, компания опять сменила направление своих работ, на этот раз в направлении бензиновых двигателей. С приходом 20 века Cooper Industries стала лидером Америки в производстве двигателей внутреннего сгорания, благодаря которым началось активное развитие нефтяной промышленности. Этот период также знаменателен слиянием с компанией Bessemer Gas Engine. В 40-х годах Cooper играла свою роль во Второй Мировой войне, снабжая практически весь флот миноносцев США компонентами двигателей, а также знаменитые Корабли Свободы, которые перевозили 75 % всего груза, используемого силами Союзников. После войны, Cooper опять нацелилась на изменение мировой экономики. Так как компания планировала увеличить спектр выпускаемой продукции, Cooper расширилась в область электротехнической продукции, электросиловых установок, устройства автоматизации, приборы и аппаратуру. Важнейшие приобретения в этот период включают в себя Crouse-Hinds (1981) и McGraw-Edison (1985).

В последнее десятилетие 20-го века, Cooper претерпела период рационализации портфеля, снизив долю автомобильной и нефтяной части. В конце концов, Cooper сосредоточилась на двух основных сегментах — электротехническая продукция и решения по электробезопасности.

В феврале 2008 года Cooper Industries объявила о приобретении MTL Instruments Group plc. 30 ноября 2012 года Eaton объявила об окончании своего присоединения Cooper Industries.

13-миллиардное приобретение Cooper, величайшее за 101-летнюю историю Eaton, предполагало преобразования, которые бы расширили целевой сегмент рынка продукцией, услугами и усилило общее географическое покрытие, согласно мнению председателя Eaton, Alexander M. Cutler.

Подразделения 
Cooper Industries недавно была приобретена корпорацией Eaton, поэтому названия подразделений могут быть изменены.

Cooper Lighting 
Cooper Lighting производит светильники и сопутствующую продукцию для всемирного коммерческого, промышленного, жилищного и вспомогательных рынков. Продукция включает дорожное освещение, встроенное (LED, флюоресцентное, H.I.D.), аварийное, антивандальное, пейзажное и освещение в сложных условиях. Cooper Lighting приобрела много хорошо известных брендов с сохранением предлагаемой ими продукции.

Cooper B-line 
Cooper B-Line — это глобальный поставщик вспомогательных систем и корпусных решений для специальных инженерных применение в различных отраслях: коммерческой, промышленной, вспомогательной и OEM.

Cooper Bussmann 
Cooper Bussmann производит и продаёт великое множество плавких предохранителей северо-американского и европейского стандартов для энергетики, электронной и транспортной промышленности. Компания также продаёт промышленные решения и решения для мобильной электроники, а также индуктивности и трансформаторы.
 энергетика — поддержка инфраструктуры, автоматизация, возобновляемые источники и транспорт
 электроника — поддержка возобновляемых источников, автоматизация, передача энергии, компьютеры, связь, конечный потребитель
 транспорт — гибридные/электромобили, городской транспорт
 беспроводная — транспорт, промышленность, работа в тяжёлых условиях
 потребитель — вторичный автомобильный рынок, домашнее использование

Cooper Safety 
Cooper safety специализируется в системах предупреждения, сигнализации и безопасности. Включает в себя аварийное освещение, детекторы огня и сигнализация, связь в опасных зонах, системах жизнеобеспечения и охраны.

Cooper Wiring Devices 
Cooper Wiring Devices тесно работает с Cooper Lighting. Компания приобрела хорошо известные бренды, такие как Arrow Hart, ArrowLink, RhinoBox, Aspire, Aspire RF и MediaSync. Продукция компании включает в себя кабельные сборки, соединители для военных целей, домашние, коммерческие, выключатели, розетки, гнёзда, подводные кабели и коммуникационные порты.

Cooper Power Systems 
Cooper Power Systems, дочерняя от Cooper Industries организация — глобальные производитель и поставщик силовой электротехники и комплексных решений для утилитарных, коммерческих и промышленного рынка в секторы среднего и высоковольтного оборудования.

Компания поставляет большой спектр продукции и услуг, требуемых для преобразования, защиты, соединения и строительства основы электросиловых установок. Интеллектуальная аппаратура — регуляторы напряжения, конденсаторы, реклоузеры, переключатели, сенсоры и управление — в сочетании с остроумными программными решениями и безопасной связью позволяют покупателям увеличить продуктивность, оптимизировать эффективность вложений, улучшить надёжность системы и снизить её стоимость.

Cooper Crouse-Hinds 
Cooper Crouse-Hinds специализируется на взрывозащищённом оборудовании и продукции для защиты от опасных условий.

Примечания и ссылки 

Электротехнические компании США